Кута:
 Кута — город в Индонезии.
 Кута — река в России, левый приток реки Лены.
 Кута — река в России, левый приток Ковокты.
 Кута — древний город в южной части Месопотамии, современный Телль-Ибрахим.